Babitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Makarowitsch Babitsch (1921–1972), sowjetischer Eishockeyspieler
 Magda Babitsch (1908–1981), österreichische Lehrerin und Schriftstellerin
 Leopold Babitsch (1903–1960), österreichischer Bauernbunddirektor und Politiker (ÖVP)
 Swetlana Wladimirowna Babitsch (* 1947), sowjetisch-russische Speerwerferin

Siehe auch:
 Babić
 Babich